Chiemsee (meer), een meer in Beieren
Chiemsee (gemeente), een gemeente in Beieren gevormd door drie eilandjes in bovengenoemd meer
Bisdom Chiemsee